The Agitator – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Agitator – film del 1945 diretto da John Harlow